Чума на оба ваши дома! — крылатая фраза из трагедии «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.
 Чума на оба ваши дома! — пьеса 1994 года Григория Горина.
 Чума на оба ваши дома — детектив британской писательницы Сюзанны Грегори.